Амеде-Давид де Пасторе (, 2 января 1791, Париж — 18 мая 1857, там же) — французский политический деятель писатель и поэт. Гражданский интендант территорий Российской империи, оккупированной во время нашествия Наполеона.

Биография 
Амеде-Давид, маркиз де Пасторе, родился 2 января 1791 года в Париже во время французской революции.
Его отец Клод Эммануэль маркиз де Пасторе, (1755—1840) известный адвокат, президент Совета пятисот, канцлер Франции в период реставрации (1829—1830), пэр Франции, член Французской академии, Академии надписей и изящной словесности (1784). Кроме юридических дел зон увлекался поэзией и был известен как страстный коллекционер.

После учёбы в лицее Генриха IV, переименованного в лицей Наполеона (lycée Napoléon,) он становится аудитором Государственного совета.
Когда в 1809 году император, расторгает свой союз с царем Александром I и в июне 1812 году начинает русскую кампанию маркиз де Пасторе назначается интендантом оккупированных российских земель и управляет Белоруссией, а чуть позже немецкими территориями, расположенными за Эльбой. В обязанности маркиза де Пасторе входит управление гражданскими делами в подконтрольных Наполеону территориях, в том числе и тыловое обеспечение французских войск. Вслед за отступающими войсками Наполеона Амедей-Давид возвращается в Париж.
7 апреля 1813 года, он назначен супрефектом Corbeil, затем Chalon-sur-Saône в январе 1814 года.

После реставрации Маркиз Pastoret присоединяется к правительству Бурбонов и в 1814 году получает должность в Государственном совете.

20 июля 1815 года Амедей-Давид женится на дочери André Sauveur Alexandre, графе de Neufermeil de Montry — Louise Alphonsine Alexandre (1795—1876). от брака у них родилась дочь.

В 1826 году он становится государственным советником. Он был избран членом Institut de France, что способствовало его дружбе с художником Энгр, который написал его портрет.

После революции июля 1830 года, маркиз де Пасторе отказался присягнуть Луи-Филиппу и поддерживал своего друга — графа Граф де Шамбор и его партию легитимистской партии. После того, как Граф де Шамбор, стремившийся к трону, в 1830 году был изгнан из Франция, маркиз де Пасторе последовал за ним, получив должность управляющего делами графа.
Во время второй Республикой, маркиз Pastoret проявляет благосклонность к правительству Луи-Наполеона Бонапарта, восстановившему Империю, и тот, в качестве благодарности, 31 декабря 1852 года назначает его сенатором, а в 1853 году он становится Великим командором почетного легиона (Grand officier de la légion d’honneur).

Маркиз Pastoret с 1823 года являлся членом Академии художеств, его литературные сочинения включали стихи и исторические романы, один из которых, под названием «Герцог де Гиз в Неаполе», был напечатан Бальзаком, но подвергся критике в газете "The Globe ". Он так же оставил после себя исторические исследования.
Маркиз де Пасторе продолжил отцовскую традицию коллекционирования произведений искусства, пополняя коллекцию новыми экспонатами.

Амедей-Давид, маркиз де Пасторе умер в Париже 18 мая 1857, оставив особняк в районе Площади Согласия своей единственной дочери, маркизе du Plessis-Bellière. Вместе с особняком ей по наследству перешли и ценные коллекции содержащихся в нем. Амедей-Давид, маркиз де Пасторе был похоронен в часовне на кладбище в Moreuil.

История портрета Амедей-Давида, маркиза де Пасторе 
Знаменитый портрет маркиза де Пасторе работы Энгра, над которым он работал в период с 1823 по 1826 годы, после смерти маркиза перешел по наследству во владение его жены, а после её кончины его дочери. Он был продан после её смерти и в мае 1897 года приобретен галереей Дюран-Рюэля, за 8745 франков. Тот, в свою очередь продал его художнику Эдгару Дега, который, как известно, слыл заядлым коллекционером и поклонником Энгр. После его смерти в 1917 году портрет был приобретен банкиром Дэвидом Давид-Вайля уже за 90000 франков, который в свою очередь продает его в галерею Wildenstein. Наконец в 1971 году картина куплена Художественным институтом Чикаго.

Интересные факты 
Часовня, в которой был захоронен Амедей-Давид, маркиз де Пасторе попала под бомбежку и была разрушена в 1918 году в период Первой мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 Генеалогические сведения
 Краткая биография на senat.fr

Пэры Франции (Июльская монархия)
Сенаторы Второй империи